De Tropidostoma-faunazone is een onderdeel van de Beaufortgroep met fossielen uit het Laat-Perm. 

Gorgonopsiërs, therocephaliërs, dicynodonten en pareiasauriërs, groepen die in de voorgaande Tapinocephalus-faunazone in de schaduw van de dinocephaliërs leefden, kwamen tot ontwikkeling. Bovendien evolueerden de eerste cynodonten met Charassognathus en Procynosuchus als bekende soorten uit de Tropidostoma-faunazone. De gorgonopsiërs waren de dominerende landroofdieren, met onder meer Cyonosaurus en Lycaenops als vertegenwoordigers in de Tropidostoma-faunazone. Andere carnivoren uit deze faunazone zijn therocephaliërs zoals Ictidosuchoides en de biarmosuchiërs Lobalopex en Lophorhinus. De pareiasauriërs, waaronder Pareiasaurus, hadden de plek van de herbivore dinocephaliërs ingenomen. Diverse vormen dicynodonten zijn bekend uit deze faunazone, waaronder de naamgevende Tropidostoma, Diictodon met bijna tweehonderd bekende fossielen, Emydops, Endothiodon, Oudenodon en Pristerodon. Naast de therapsiden en pareiasauriërs ontwikkelden zijn ook verschillende andere groepen. 

Perm
Geologie van Zuid-Afrika
Paleontologie